Zvjagintsevo (Kaliningrad) - posjolok in de Russische oblast Kaliningrad
 Zvjagintsevo (district Koerski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Zvjagintsevo (selsovjet Vysjnereoettsjanski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Zvjagintsevo (selsovjet Vysokski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Zvjagintsevo (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol